Калігула — римський імператор з династії Юліїв-Клавдіїв.
 «Калігула» — фільм 1979 року, поставлений Тінто Брассом.
 Caligula — рід метеликів підродини Saturniinae родини Сатурнієві (на фото).